Henrik Gerner kan syfta på bland andra:

Henrik Gerner (1629-1700), dansk biskop
Henrik Gerner (1741-1787), dansk skeppskonstruktör och sjöofficer